Птицемлечник зонтичный () — вид травянистых растений рода  семейства , произрастающий в лесах и на лесных лугах Европы.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение. Луковица некрупная, яйцевидная, нередко с мелкими луковичками. Листья линейные, 4—8 мм шириной, желобчатые, с нижней иногда с белой полоской, обычно превышают стебель.

Соцветие многоцветковое, нижние цветоносы длинные, при плодах почти горизонтально отклонённые, значительно превышают узколистные прицветники. Листочки околоцветника линейно-продолговатые, тупые, наружные слегка заострённые, снизу с широкой зелёной каймой посередине. Тычинки вдвое короче листочков околоцветника. Коробочка продолговато-яйцевидная с шестью ребрами равномерно отстоящими, наверху с небольшим углублением благодаря выступающим утолщениям. Цветение в июне.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Пролесковые
Флора Европы